FET ima više značenja.

 Tranzistor sa efektom polja, tip tranzistora
 Fet (Norveška), opština u Norveškoj